Хунгер Утрехтский (Хунгер Фриз; , ; умер 22 декабря 866, Прюм) — епископ Утрехта (854—866). Святой, день памяти — 22 декабря.

Был епископом епархии Утрехта с 854 года до своей кончины. Из-за нашествия норманнов он был вынужден бежать сначала в Рурмонд, а затем в Девентер. Святой Хунгер скончался в городе Прюм (Германия).

Литература 
 Vollständiges Heiligen-Lexikon. Augsburg, 1861, Band 2, S. 805.

Ссылки 
 St. Hunger 
 Hunger 
 Hunger van Utrecht 

Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Нидерландов
Святые периода Каролингов
Христианские святые IX века
Епископы Утрехта
Епископы IX века
Персоналии:Королевство Лотарингия
Персоналии, чья дата рождения не установлена